«Butchered at Birth» — музичний альбом гурту Cannibal Corpse. Виданий 1 липня 1991 року. Загальна тривалість композицій становить 36:34. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень 
 Meat Hook Sodomy
 Gutted
 Living Dissection
 Under The Rotted Flesh
 Covered with Sores
 Vomit The Soul
 Butchered at Birth
 Rancid Amputation
 Innards Decay
 Covered with Sores (Live bonus-track in Reissue Edition 2002)

Посилання

Альбоми Cannibal Corpse
Англомовні музичні альбоми